Deutsche Reichspartei steht für:

 Freikonservative Partei#Deutsche Reichspartei (ab 1871)
 Deutsche Reichspartei (1950)